Hajtó Aurél (1929-2001) közgazdász, vállalatigazgató, egyetemi docens
Hajtó Aurél (1965) színész, szinkronszínész